Ко́рмер — фамилия. Известные носители:
 Кормер, Аркадий Янкелевич (Яковлевич, род. 1941) — российский кардиохирург и трансплантолог, учёный-медик.
 Кормер, Виталий Абрамович (род. 1930) — химик-органик, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники России.
 Кормер, Владимир Фёдорович (1939—1986) — русский писатель.
 Кормер, Самуил Борисович (1923—1982) — советский физик.